Вудворд, Самуэль:

 Вудворд, Самуэль (1790—1838) — английский геолог и антиквар, отец Самуэля Пикворта Вудворда.
 Вудворд, Самуэль Пикворт (1821—1865) — английский геолог, палеонтолог.